Пустоцве́т может означать:
 Однополый (мужской) тычиночный цветок. Также пустоцветом часто называют цветки, у которых по каким-то причинам не произошло опыление и оплодотворение;
 Человек, деятельность которого бесплодна, не приносит пользы обществу.
 «Пустоцвет» (СПб., 1899) — роман русского писателя Владимира Тихонова.
 «Пустоцвет» (1912) — рассказ русского поэта, прозаика Валерия Брюсова

Примечания